Туомас Таркки (; 28 февраля 1980, Раума) — финский хоккеист, вратарь. Воспитанник клуба «Лукко». В 2017 году завершил карьеру игрока.

Карьера 
Туомас Таркки начал свою профессиональную карьеру в 2005 году в составе клуба ECHL «Гвиннетт Глэдиэйторз», выступая до этого за фарм-клуб родного «Лукко», а также в студенческих лигах Северной Америки. В своём последнем сезоне в составе команды Университета Северного Мичигана он был признан лучшим игроком Национальной студенческой ассоциации, получив после этого шанс пробиться в НХЛ. Проведя один сезон, выступая за «Гвиннетт», а также клуб АХЛ «Чикаго Вулвз», Туомас принял решение вернуться на Родину, став основным голкипером «Кярпята».

7 декабря 2006 года Таркки дебютировал в составе клуба из Оулу в матче против СайПы, ворота которой защищал его брат Ииро. Это был первый случай в истории СМ-Лиги, когда два брата играли друг против друга, занимая посты голкиперов команд. В том матче Туомас отыграл на «ноль», в то время как его брат пропустил 4 шайбы, отразив 16 бросков. В составе «Кярпята» Таркки дважды становился чемпионом Финляндии, завоёвывал серебряные награды первенства, а также дважды становился лучшим голкипером СМ-Лиги, добавив к этому многие другие индивидуальные награды.

15 апреля 2010 года Туомас подписал контракт с клубом Шведской элитной серии «МОДО». Сезон 2010/11 оказался неудачным для клуба, который сумел оставить за собой место в элитном дивизионе лишь в переходном турнире. Тем не менее, сам Таркки провёл на льду 56 игр с коэффициентом надёжности 2.41. 8 июня 2011 года Туомас заключил соглашение с нижнекамским «Нефтехимиком».

Международная 
В составе сборной Финляндии Туомас Таркки провёл 1 матч на одном из этапов Еврохоккейтура в сезоне 2007/08. В игре против сборной Чехии он пропустил 5 шайб, отразив лишь 18 бросков.

Достижения 
 Лучший игрок и лучший голкипер NCAA 2005.
 Чемпион Финляндии (2): 2007, 2008.
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии 2009.
 Лучший голкипер чемпионата Финляндии (2): 2007, 2008.
 Лучший игрок плей-офф чемпионата Финляндии 2008.
 Член символической сборной чемпионата Финляндии (2): 2007, 2008.
 Лучший процент отражённых бросков чемпионата Финляндии (2): 2007, 2008.
 Лучший коэффициент надёжности чемпионата Финляндии 2007.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 17 сентября 2011 года

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Атланта Глэдиэйторз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Хокки»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Выпускники Университета Северного Мичигана